

Geografia 
 Katano –  città giapponese della prefettura di Ōsaka

Persone 
 Hiromichi Katano – calciatore giapponese, difensore
 Shigenaga Katano – politico giapponese

Altro 
 Fratelli Katano – webserie italiana diretta e prodotta da Ferdinando Carcavallo e Giuliano Castaldo

Pagine correlate 
 Katana (disambigua)